Christmas Island (in italiano "Isola di Natale") – isola dell'Australia
Christmas Island (in italiano "Isola di Natale") – isola delle Kiribati